MacBook Pro (MBP) е първия преносим компютър на фирмата Епъл с intel-процесор.

История на развитието 
1. генерация

Първата генерация на тази серия от преносими компютри е представена на 10 януари 2006 г. от Steve Jobs на Macworld Expo и се появи на пазара от април 2006 г. с един TFT-монитор от 15,4 инча. На 24 април 2006 г. се допълни серията с един модел със 17-инчов монитор.

Процесорите на тези преносими компютри бяха Intel Core Duo с 1,83 GHz, 2,00 GHz (T2500), а по късно и с 2,16 GHz (T2600).

2. генерация

На 24 октомври 2006 г. се представи подобрената генерация на MacBook Pro, която има процесор Core 2 Duo с честота 2,16 и 2,33 GHz.

От 5 юни 2007 г. се пуснаха модели с 2,2 и 2,4 GHz, а след 31 октомври 2007 г. има и опцията с 2,6 GHz.

3. генерация

На 26 февруари 2008 г. MacBook Pro се актуализира и цената му падна. Капацитета му нарасна, графичната карта се увеличи, всички модели получиха допълнително осветление на фона (LED) и един нов trackpad с Multi-touch.

Сравнителна таблица на различните модели

Външни препратки 

 Официална страница

Apple